Вавилон — село в Алейском районе Алтайского края России. Административный центр Фрунзенского сельсовета.

География 
Посёлок находится в центральной части края, у реки Алей, вблизи впадения в неё притока Пантюшевка.
Климат 
резко континентальный. Средняя температура января −17,6ºС, июля — + 20ºС. Годовое количество осадков — 440 мм

История 
Основан в 1920 г. 

В 1928 г. выселок Вавилонский состоял из 118 хозяйств. Центр Вавилонского сельсовета Алейского района Барнаульского округа Сибирского края.

Население 

 национальный состав
В 1928 г. основное население — русские. 

Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 96 % от 710 жителей.

Инфраструктура 

МБОУ Вавилонская средняя общеобразовательная школа.
 Экономика 
Основное направление  — сельское хозяйство.

Транспорт 
Село доступно автодорогой общего пользования межмуниципального значения «подъезд к с. Вавилон» (идентификационный номер 01 ОП МЗ 01Н-0117) протяжённостью 4,200 км.

Примечания 

Населённые пункты Алейского района